Лос Аро има више значења:

 Лос Аро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Аро (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику